Анастасия Игоревна Токарева (урождённая Кузнецова; род. 31 декабря 1986, Веймар, округ , ГДР) — российская биатлонистка. Мастер спорта России международного класса. Член сборной России.

Юниорские и молодёжные соревнования

Российские соревнования 
 Чемпионка России 2010 года в супер-спринте.

Кубок IBU 
 В Кубке IBU дебютировал в декабре 2007 года на этапе в Обертиллиахе.
 В сезоне 2010—2011 удачно выступала в спринте — две победы и третье место.

Кубок мира 
 Дебют в Кубке мира, впервые для российской биатлонистки, состоялся на чемпионате мира.  5 марта 2011 года Анастасия в спринтерской гонке заняла 47-е место из 103 спортсменок, с одним промахом показав 82-й результат на лыжне и 1-й по времени на огневом рубеже. Стартовав на следующий день в гонке преследования с отставанием 3 минуты 21 секунда, Токарева не смогла улучшить свою позицию и была снята с дистанции после обгона её лидером на круг.

Награды и звания 
 Мастер спорта России международного класса (2010)

Примечания

Ссылки 
 Профиль IBU
 Профиль СБР

Биатлонисты России